La Prva liga Herceg-Bosne 1995-1996 è stata la terza edizione del campionato della Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia. La UEFA non riconosceva il torneo, quindi le squadre non potevano qualificarsi per le coppe europee.

Stagione regolare

Finali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.05.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.05.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.05.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.05.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.06.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.06.1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Campione dell'Erzeg-Bosnia: 
|-

Classifica marcatori 
 15 reti
 Mario Marušić (Grude)
 Dejan Džepina (Novi Travnik)

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga Herceg-Bosne
 Druga liga Herceg-Bosne
 Kup Herceg-Bosne

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu
 Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu
 sportsport.ba

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
Edizioni della Prva liga Herceg-Bosne